Вахмейстер или Вахтмейстер (от ):
 «Вахмейстер» — парусный линейный корабль шведского флота, а затем фрегат Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.
 «Вахмейстер» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи постройки 1732 года.
 «Вахмейстер» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи постройки 1754 года, участник Семилетней войны.